

Architettura 
 Palazzo Savorgnan – edificio storico nel sestiere di Cannaregio a Venezia
 Villa Savorgnan – villa nella frazione di Lestans, Sequals, provincia di Pordenone
 Villa Savorgnan – villa a Godega di Sant'Urbano, provincia di Treviso
 Villa Savorgnan Minciotti – villa veneta a Camino al Tagliamento, provincia di Udine

Famiglie 
 Savorgnan – famiglia nobile friulana ascritta al patriziato veneziano

Persone 
 Antonio Savorgnan – politico italiano
 Enzo Savorgnan di Brazzà – prefetto, militare e politico italiano
 Franco Rodolfo Savorgnan – statistico italiano
 Giulio Savorgnan – ingegnere italiano
 Lucina Savorgnan – nobile italiana
 Pietro Savorgnan di Brazzà – esploratore italiano naturalizzato francese

Pagine correlate 
 Germanico Savorgnan (disambigua)